FA Community Shield 2019 var den 97:e upplagan av FA Community Shield, en årlig fotbollsmatch som äger rum mellan fjolårets vinnare av Premier League och fjolårets vinnare av FA-cupen. Eftersom Manchester City vann både Premier League 2018/2019 och FA-cupen 2018/2019 fick de möta tvåan av Premier League 2018/2019, Liverpool, på Wembley Stadium, London, den 4 augusti 2019.
Manchester City försvarade titeln de vann under 2018, efter att matchen slutade 4-5 efter straffläggning.

Match

Matchinformation

Se även 
Premier League 2018/2019
FA-cupen 2018/2019

Källor

Referenser

2019 i Storbritannien
2019
Fotbollsåret 2019